Stanislav Ivanov (Tiraspol, 7 de outubro de 1980) é um futebolista moldávio que atualmente defende o Lokomotiv Moscou.

Carreira em clubes
Em sua carreira, atuou por mais tempo por Sheriff (única equipe que defendeu fora da Rússia) e Moscou (clube hoje extinto). Com o passe pertencente ao Lokomotiv Moscou desde 2008, ambém teve passagens por Krylya Sovetov e Rostov, ambas por empréstimo.

Seleção
Stanislav Ivanov atua desde 2001 pela Seleção da Moldávia, tendo feito 37 partidas desde então.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Moldávia
Futebolistas do Futbolniy Klub Sheriff
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Lokomotiv Moscou